Harold Mayot era il detentore del titolo dell'edizione del 2020, ma non ha partecipato non essendo più eleggibile per i tornei juniores.

In finale Bruno Kuzuhara ha sconfitto Jakub Menšík con il punteggio di 7–64, 66–7, 7–5.

Teste di serie 

  Bruno Kuzuhara (Campione)
  Mili Poljičak (terzo turno)
  Adolfo Daniel Vallejo (semifinale)
  Jakub Menšík (finale)
  Ignacio Buse (primo turno)
  Gabriel Debru (primo turno)
  Edas Butvilas (quarti di finale)
  Olaf Pieczkowski (secondo turno)

  Rodrigo Pacheco Méndez (quarti di finale)
  Kalin Ivanovski (primo turno)
  Kilian Feldbausch (semifinale)
  Coleman Wong (terzo turno)
  Ozan Colak (quarti di finale)
  Dino Prižmić (terzo turno)
  Bor Artnak (primo turno)
  Lautaro Midón (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Australian Open 2022